Ejido Emiliano Zapata kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Emiliano Zapata, Coronado, 
 Ejido Emiliano Zapata, Tantoyuca, 
 Ejido Emiliano Zapata, Tampico Alto, 
 Ejido Emiliano Zapata, San Luis Potosí, Ciudad Valles, 

Robotskapade Mexikoförgreningar